Узелок (ласк.-уменьш. форма от «узел», множ. — узелки) — может означать:

 Лобный узелок — часть симпатической нервной системы насекомых.
 Узелок Шморля (или хрящевой узелок Шморля) — рентгенологический термин, впервые описан немецким учёным и медиком Георгом Шморлем в 1927 году.